Scharfschütze steht für:

 Scharfschütze, Schütze, der Ziele über größere Distanzen bekämpft

Filme:
 Anton Spelec, der Scharfschütze, Film von Martin Frič (1932) 
 Der Scharfschütze (1950) (The Gunfighter), US-amerikanischer Film von Henry King
 Der letzte Scharfschütze (The Shootist), US-amerikanischer Film von Don Siegel (1976)
 Sniper – Der Scharfschütze (Sniper), US-amerikanisch-peruanischer Film von Luis Llosa (1993)
 The Shooter – Der Scharfschütze (The Shooter), US-amerikanischer Film von Fred Olen Ray (1997)

Die Scharfschützen steht für:
 Die Scharfschützen, britische Kriegsfilmreihe (1993–2008)